Cratere Bok – cratere lunare
 Cratere Bok – cratere su Marte